Dans la mythologie grecque, Ploutos est le dieu de la richesse et de l'abondance.
 Ploutos est une comédie grecque d'Aristophane (388 av. J.-C.).

Voir aussi 
 Ploutocratie, régime politique où le pouvoir est exercé par les plus riches.